Příjmení Hysén nosí více významných osobností:

 Alexander Hysén (* 1987) – švédský fotbalový brankář a bývalý mládežnický reprezentant
 Anton Hysén (* 1990) – švédský fotbalista a příležitostný model
 Glenn Hysén (* 1959) – švédský fotbalista, reprezentant a trenér
 Tobias Hysén (* 1982) – švédský fotbalový útočník a bývalý reprezentant